Existen dos enfermedades distintas denominadas fiebre aftosa:
Fiebre aftosa humana: leve enfermedad viral que afecta a las personas.
Fiebre aftosa del ganado o glosopeda: grave enfermedad viral que afecta al ganado y causa grandes pérdidas económicas.